Adams (cognom)
 Toponímia:
 Llac Adams, a la Colúmbia Britànica, Canada
 Illa Adams, illa de Nova Zelanda, a les illes Auckland
 Riu Adams (Colúmbia Britànica), Canada
 Riu Adams (Nova Zelanda)
 Riu Adams (Tasmània), Austràlia, afluent del riu Gordon 
 Mont Adams (Washington) (3.743 m) 
 Mont Adams (Nou Hampshire) (1.760 m) 
 Mont Adams (Comtat de Saguache), Colorado (4.248 m)
 Mont Adams (Comtat Grand), Colorado (3.696 m)
 Mont Adams (Montana) (2.344 m)
 Mont Adams (Nova York) (1.073 m)
 Mont Adams (Nova Zelanda) (2.208 m)
 Mont Adams (Austràlia Occidental) (258 m)
 Muntanyes Adams, Antàrtida
 Mount Adams, barri de la ciutat d'Ohio, al turó Adams 
 Mount Adams (Bel Air), casa al registre nacional de llocs històrics
 Mount Adams (Geòrgia) 
 Adams (cràter de la Lluna)
 Comtats dels Estats Units:
 Comtat d'Adams (Colorado)
 Comtat d'Adams (Idaho) 
 Comtat d'Adams (Illinois) 
 Comtat d'Adams (Indiana) 
 Comtat d'Adams (Iowa) 
 Comtat d'Adams (Mississipí) 
 Comtat d'Adams (Nebraska) 
 Comtat d'Adams (Dakota del Nord) 
 Comtat d'Adams (Ohio) 
 Comtat d'Adams (Pennsilvània) 
 Comtat d'Adams (Washington) 
 Comtat d'Adams (Wisconsin) 
 Poblacions dels Estats Units
 Adams (Califòrnia)
 Adams, antic nom de Corte Madera a Califòrnia
 Adams (Dakota del Nord)
 Adams (Comtat de Decatur), Indiana
 Adams (Comtat de Morgan), Indiana
 Adams (Dakota del Nord)
 Adams (Kentucky)
 Adams (Massachusetts)
 Adams (Minnesota)
 Adams (Nebraska)
 Adams (Nova Jersey)
 Adams (Nova York)
 Adams (llogaret de Nova York)
 Adams (Oklahoma)
 Adams (Oregon)
 Adams (Tennessee)
 Adams (ciutat al comtat d'Adams), Wisconsin
 Adams (vila al comtat d'Adams), Wisconsin
 Adams (comtat de Green Town), Wisconsin
 Adams (comtat de Jackson), Wisconsin
 Adams (Comtat de Walworth, Wisconsin
 Adams Center, ciutat abandonada a Wisconsin
 Biografies:
 A. A. Adams (1900-1985), polític americà
 Abel Adams (1879-1938), productor de pel·lícula finlandès
 Abigail Adams (1744-1818), EUA Primera dama (esposa del segon president)
 Alba Adams, política de Colorado (EUA)
 Alvin Adams, empresari americà
 Alfred Albert Thomas William Adams (1842-1919), pioner forestal de Nova Zelanda
 Alvan Adams (1954), jugador de bàsquet americà
 Amos Adams (clergue) (1728-1775) clergue protestant
 Amos Adams (futbolista) (1880-1941), futbolista anglès
 Amy Adams (nascuda a Aviano el 1974), actriu americana
 Andre Adams (1975), Jugador de criquet de Nova Zelanda
 Andrew Adams (1736-1797), jurista i polític americà
 Andy Adams, diversos personatges
 Ansel Adams (1902-1984), fotògraf americà
 Charles Hitchcock Adams (1868-1951), EUA astrònom
 Art Adams (1963), artista de còmic americà
 Arthur Adams (1820-1878), metge i naturalista britànic
 Arthur Lincoln Adams, enginyer americà
 Ashli Amari Adams (1991), actriu americana
 Babe Adams (1882-1968), pitcher de beisbol americà
 Ben Adams (1981), cantant britànic, home de negocis
 Benjamin Adams (Newark, Nova Jersey, 1890 - Neptune City, Nova Jersey, 1961), atleta estatunidenc, especialista en salts aturats, que va competir a començaments del segle XX
 Benjamin F. Adams (1822-1902), polític americà
 Beverly Adams (1945), actriu nascuda canadenca
 Blair Adams (1991), futbolista anglès
 Bobby Adams (1921-1997), jugador de la Gran Lliga de beisbol 
 Brandon Adams (1979), actor estatunidenc
 Bristow Adams (1875-1957), periodista americà, guardabosc, professor, il·lustrador
 Brock Adams (1927-2004), Representant dels EUA i Senador dels EUA de Washington
 Brooke Adams (lluitadora) (Saint Louis, Missouri), 1984), model, ballarina i lluitadora professional estatunidenca 
 Brooke Adams (actriu) (nascuda 1949), actriu estatunidenca
 Brooks Adams (1848-1927), advocat i historiador americà i un crític de capitalisme
 Bryan Adams (1959 a Kingstons, Ontario), cantant canadenc, guitarrista, i compositor 
 Bud Adams (1923), propietari d'equip de futbol professional americà, Tennessee Titans
 Campbell W. Adams (1852-1930), NY Enginyer Estatal i Supervisor 1894-1898
 Carl Adams (1942), conductor americà NASCAR 
 Carol Adams (1918-2012), actriu americana
 Cecil Adams, pseudònim d'autor(s) de The Straigh Dope
 Cecily Adams (1958-2004), actriu americana, filla de Don Adams
 Charles Adams, fotògraf britànic
 Che Adams (1996), futbolista anglès 
 Chuck Adams (1971), jugador de tennis americà
 Clarence Raymond Adams (1898 - 1965), matemàtic americà
 Clifford Adams, programador d'ordinador
 Clinton Adams (1918-2002), litògraf i pintor americà
 Danesha Adams (1986), futbolista americà 
 Daniel Adams (1773-1864), escriptor americà
 Danielle Adams (1989), jugador de bàsquet americà
 Dave Adams, compositor i músic anglès
 Davey Adams, futbolista escocès
 Dennis Adams (1934—1971), boxejador sudafricà dels anys 1950 i 1960 
 Derek Adams (1975), entrenador i futbolista escocès
 Derroll Adams (1925-2000), músic americà de folk
 Dick Adams (polític) (1951), polític australià
 Doc Adams (1814-1899), jugador de beisbol americà i executiu,suposat inventor de la posició d'interbase
 Don Alden Adams, president de la societat Watch Tower
 Donald E. Adams (1921-1952), pilot americà i as de vol de la Guerra de Corea
 Donald Keith Adams (1902-1960) psicòleg americà que experimentava amb gats
 Dorothy Adams (1900, Hannah, Dakota del Nord-1988, Woodland Hills, Los Angeles), actriu estatunidenca
 Douglas Adams (Cambridge, 1952 - Santa Barbara, Califòrnia, 2001), còmic britànic, escriptor i dramaturg radiofònic, autor de les sèries The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
 Douglas Q. Adams, lingüista americà
 Dwight E. Adams (Pecos, 1955), científic forense
 Eadie Adams (1907-1983), actriu de cinema estatunidenca 
 Eddie Adams (1933-2004), fotoperiodista americà
 Eddie Adams nom real de l'estrella de porno Dirk Diggler
 Edie Adams (1927-2008), dona de negocis americana, cantant de Broadway, actriu
 Edward Dean Adams (1846-1931), enginyer, financer, i científic, enginyer a la central hidroelèctrica de Niagara Falls, destinatari el 1926 de la medalla John Fritz 
 Edwin Plimpton Adams (1878-1956), físic americà
 Eliphalet Adams (1677-1753), clergue protestant americà
 Elisa Adams, autora d'una canço popular anglesa
 Esmeril Adams, jugador de beisbol americà
 Ezra Eastman Adams (1813-1873), escriptor americà
 Floyd Adams Jr. (1945-2014), polític americà
 Fran Adams, actriu americana amb Second City
 Franklin Pierce Adams (1881-1960), columnista americà (sota el nom de pluma F.P.A.), escriptor i humorista.
 Fraser L. Adams, Alcalde de Huntsville, Alabama
 Frederick Ufan Adams, inventor americà
 Frederick W. Adams (1757-1859), físic americà i constructor de violins
 Gabriel Adams (1790-1864), Alcalde de Pittsburgh, Pennsilvània
 Gaines Adams (1983-2010), EUA jugador de futbol americà
 Gary Adams (1939), entrenador de beisbol universitari americà
 George Adams Sr. (+1786), òptic anglès
 George Adams Jr. (1795), òptic angles
 George Burton Adams, historiador americà
 George Irving Adams (1870), geòleg americà
 George Moulton Adams (1824), ministre protestant americà
 Gerry Adams (1948), polític republicà irlandès, President de Sinn Féin
 Hannah Adams (1755-1831), teòleg i historiador americà
 Harriet Adams (1892-1982), editor i novel·lista americà
 Harry Adams (1863-1941), Umpire de la Gran LLiga de Beisbol americana
 Hassan Adams (1984, Los Angeles, Califòrnia), jugador de bàsquet americà
 Herbert Adams (1858), escultor americà
 Herbert Baxter Adams (1850-1901), historiador i educador americà
 Herbert Adams (1858-1945), escultor americà
 Irene Adams, Baronessa Adams de Craigielea (nascuda 1947), política escocesa
 Isaac Adams (1802-1883), inventor i polític americà
 Isaac Adams (polític), (1825-1879), polític americà de Wisconsin
 Jack Adams (Hastings, Nebraska, 1879 - ?), actor estatunidenc del cinema mut
 James Adams (1737-1802), jesuïta anglès 
 James A. Adams (1851), ministre protestant
 James Barton Adams (1843), poeta americà
 James Hopkings Adams (1811-1861), polític americà
 James Meade Adams (1862), periodista americà
 Jamie Adams (1987), futbolista escocès
 Jasper Adams (1793-1841), pedagog americà
 Jay Boy Adams (1949), cantant americà, compositor, i guitarrista
 J. B. Adams (1954, Oklahoma City), actor, director i cantant estatunidenc 
 Jim Adams (músic) (1967), compositor americà, guitarrista de Heavy metal amb la banda Defiance
 Johann Friedrich Adam (1780-1838), botànic conegut per l'abreviatura d'autor "Adams"
 Joanne Adams (nascuda 1860), política socialista americana
 John Adams (Braintree, Massachusetts, 1735 - 1826), segon President dels EUA (1797-1801)
 John Adams (amotinat) (1766-1829), darrer supervivent dels amotinats de la Bounty que es van establir a Pitcairn, i donà nom a la capital Adamstown.
 John Adams (cirurgià) (1806-1877), cirurgià anglès
 John Adams (clergue) (1704-1740), clergue protestant
 John Adams (compositor) (Worcester, Massachusetts, 1947), compositor minimalista americà
 John Adams (Major general) (1942), Cap de l'Establiment de Seguretat canadenc
 John Adams (militar) (1825-1864), militar americà
 John Adams (militar de marina) (1796-1886), militar de marina americà
 John Adams (pedagog) (1772-1863), pedagog americà
 John Adams (polític) (1735-1826), polític americà
 John Adams (polític de Nova York) (1778-1854), EUA Congressista per Nova York
 John Acton Adams (1834-1892), escultor anglès
 John Bodkin Adams (1899-1983), metge irlandès-britànic i sospitós de ser un assassí en sèrie
 John Couch Adams (1819-1892), astrònom i matemàtic britànic (anglès)
 John F. Adams (aquarelista) (1956), pintor americà
 John Folson Adams (1790-1881), clergue protestant
 John L. Adams (1970, Winston-Salem, Carolina del Nord), actor de cinema i televisió estatunidenc
 John Luther Adams (a Meridian el 1953), compositor americà de Missisipi
 John Quincy Adams (Braintree, Massachusetts, 1767 - Washington DC, 1848), sisè President dels EUA (1825-1829)
 John Quincy Adams (vicepresident), net del president del mateix nom i vicepresident del EUA
 Jules Walker Adams (1812), enginyer civil
 Jonathan Adams (1962), compositor americà
 J. Ottis Adams (1851-1927), pintor Impressionista americà
 Jordan Adams (1994), jugador de bàsquet americà
 Joseph Adams (1756-1817), metge anglès
 Judith Adams (nascuda 1943), Senadora australiana
 Julian Adams, actor de cinema estatunidenc
 Julie Adams (1926), actriu americana
 Karl Adams (1751-1811), cisellador suec 
 Karl Adams (matemàtic) (1811-1849), mestre i matemàtic suís
 Katrina Adams (1968), jugador de tennis professional americà
 Kathryn Adams (1893-1959), actriu de pel·lícula muda americana
 Kelly Adams (1979), actriu anglesa
 Kevin Adams (1962), dissenyador d'enllumenat teatral americà
 Kevyn Adams (1974), jugador d'hoquei gel americà
 Louise Adams, músic australià
 Mande Kiskadden Adams (nascuda 1872), actriu americana
 Mark Adams (1949), fotògraf de Nova Zelanda
 Martin Adams (1956), jugador anglès de dards, 2007 BDO Campió Mundial
 Mary Kay Adams (1962), actriu americana
 Matthew Adams (mort 1753), escriptor americà
 Matthew Adams (+ 1793), artesà americà
 Matthew Algernon Adams (1836-1913), doctor en medicina, britànic i químic
 Maud Adams (1945), actriu i model sueca
 Maude Adams (1872-1953), actriu d'etapa americana
 Michael Adams (escaquista) (1971), gran mestre d'escacs anglès
 Michael Adams (bàsquet) (1963), jugador de bàsquet americà de la NBA i del bàsquet universitari
 Michael James Adams (1930-1967), aviador americà i astronauta de la NASA
 Micky Adams (1961), entrenador de futbol anglès
 Mike Adams, (1974), jugador de futbol americà professional
 Nathan Adams (1991), programador de videojoc britànic i dissenyador 
 Neal Adams (1941), artista de còmic americà
 Nehemiah Adams (1806-1878), clergue americà
 Neil Adams (judoka) (1958), judoka britànic 
 Neil Adams (futbolista) (1965), jugador de futbol anglès 
 Nick Adams (1931-1968), actor i guionista estatunidenc
 Nicola Adams (1982), boxejador anglès
 Oleta Adams (1962), cantant de jazz i soul americà
 Ondigui Adams (1987), jugador de futbol camerunès 
 Oscar Fay Adams (1855), escriptor i editor americà
 Otto Eugene Adams (1889-1968), arquitecte americà
 Patch Adams (1945), metge americà, pallasso i activista social
 Patrick J. Adams (1981), actor canadenc
 Pebre Adams (1930-1986), saxofonista de jazz americà i compositor
 Philip Adams (diplomàtic) (1915-2001), diplomàtic britànic
 Phillip Adams (locutor) (1939), radioemissor australià, columnista
 Philippe Adams (1969), belga pilot de F1, 2 GP amb Lotus el 1994
 Platt Adams (Belleville, Nova Jersey, 1885 - Normandy Beach, Nova Jersey, 1961), atleta estatunidenc que va competir a començaments del . Era germà del també medallista olímpic Benjamin Adams.
 Poppy Adams, productor i director televisiu britànic i novel·lista
 Raymond Delacy Adams (1911-2008), neuròleg americà
 Rex Adams (1928-2014), futbolista anglès
 Robert Adams (Dublín, 1791 — 1875), metge irlandès 
 Robert Adams Jr. (1849-1906), Representant dels EUA per Pennsilvània
 Robert Bellew Adams (1856-1928), destinatari escocès de la Victoria Cross
 Robert H. Adams (1792-1830), Senador dels EUA de Mississipí
 Robert McCormick Adams Jr. (1926), antropòleg dels EUA
 Robert Merrihew Adams (1937), filòsof americà
 Roger Adams (1889-1971), químic orgànic americà
 Roy Adams (1940), autor canadenc, columnista de diari, activista de drets humans, i acadèmic
 Russ Adams (1980), jugador de beisbol americà amb el Toronto Blue Jays
 Ryan Adams (1974), compositor de country alternatiu i rock 
 Sadick Adams (1990), futbolista de Ghana
 Sam Adams (1973), EUS jugador de futbol americà
 Sam Adams Sr. (1948), EUA jugador de futbol americà
 Samuel Adams (1722 – 1803), pare fundadors dels Estats Units, polític de la Massachusetts colonial 
 Samuel Adams (agent naval) (1912-1942), agent d'Armada dels EUA
 Samuel Adams (governador) (1805-1850), Governador d'Arkansas
 Samuel Adams (metge militar) (+1867), metge militar americà
 Samuel Hopkins Adams (1871-1958), periodista americà i escriptor d'històries curtes
 Sara Fuller Flower Adams (1805-1848), poetessa anglesa
 Scott Adams (1957), dibuixant i creador del Dilbert tira de còmic
 Seth Adams (1807-1873), inventor americà
 Shawn Adams (1974), arrissador canadenc
 Spencer Adams (1898-1970), jugador de beisbol americà
 Stanley Adams (1915-1977), pel·lícula i actor americà escriptor
 Stella Adams (1883-1961), actriu americana
 Steve Adams (?- 1857), polític americà
 Steven Adams (1993), jugador de bàsquet de Nova Zelanda; mig-germà de Valerie Adams 
 Sunrise Adams (1982, St Louis, Missouri), actriu porno nord-americana
 Suzanne Adams (1872), soprano americana d'òpera 
 Theo Adams (1989), artista d'actuació britànica
 Thomas Adams (1871-1940), arquitecte escocès i planificador urbà
 Thomas Sewall Adams (1873), economista americà
 Tony Adams (1966), entrenador i futbolista anglès
 Tony Adams (1940), actor gal·lès
 Tracey Adams (1958, Severna Park, Maryland), actriu porno nord-americana
 Valerie Adams (1984), shotputter de Nova Zelanda 
 Vicki Adams (1989), arrissador escocès
 Victoria Adams (1974), nom de naixement de la cantant de pop britànic "Posh Spice" Victoria Beckham
 W. Adams, entrenador de futbol anglès del Shrewsbury Club de Futbol de la Ciutat entre 1905 i 1912
 Walter Sydney Adams (Antakya 1876 - Pasadena 1956), astrònom americà
 William Davenport Adams (1851), Periodista anglès
 William Forlus Adams (1833), Bisbe protestant americà
 William Grylls Adams (1836), físic i astrònom anglès
 William Henry Davenport Adams (1821-1891), escriptor anglès
 William Ponts Adams (1797-1872), autor britànic, inventor, i enginyer de locomotora
 William Taylor Adams (1822-1897), escriptor de novel·les americà escrites sota el pseudònim Oliver Optic 
 Yolanda Adams (1961), cantant de gospel americà
 Weaver W. Adams (1901-1963), Jugador d'escacs americà
 Wesley Edward Adams (1992-present) 
 Zabdiel Adams (1739-1801), ministre americà, escriptor, i cosí de President John Adams
 Miscel·lània:
 Baronets Adams baronets dels segles  i 
 MSC.Adams, programari que realitza anàlisis sobre mecanismes 
 Catalitzador d'Adams, catalitzador que s'utilitza a baixes pressions en síntesi orgànica 
 Adams F1''', constructor estatunidenc de cotxes de competició que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1

Notes